Kekez ist der Familienname folgender Personen:

 Drazen Kekez (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Saša Kekez (* 1983), deutscher Schauspieler